De Lagere Technische School Hagerlei is een verdwenen onderwijsinstituut voor lager technisch onderwijs in de Nederlandse plaats Venlo. De school was gevestigd aan de Van Nijvenheimstraat.

Geschiedenis

Ambachtsschool 
De LTS had zijn oorsprong in de ambachtsschool aan de Tegelseweg, welke in het geval van Venlo in 1905 werd opgericht door de Vereeniging ter Bevordering van het Ambachtsonderwijs in Limburg, op initiatief van burgemeester HBJ van Rijn met 40 leerlingen. In 1937 was dit aantal uitgegroeid tot meer dan 400 leerlingen. In het gebouw was tevens de Burgeravondschool, het Teekeninstituut en de Handelscursus gevestigd.

LTS 
Na de Tweede Wereldoorlog werd de naam Ambachtsschool veranderd in Lagere Technische School. In 1956 werd een nieuw pand gebouwd aan de Van Nijvenheimstraat, welk tot 1968 in gebruik bleef. Gedurende die tijd werd tevens het onderwijsaanbod uitgebreid met het Individueel Technisch Onderwijs (ITO) en het Theoretisch Technisch Onderwijs (TTO). Ook veranderde het onderwijs van een volwaardige beroepsopleiding naar een beroepsvoorbereidende opleiding. In de jaren 80 werd de naam omgedoopt in .Technische School De Hagerlei. In 1985 begon deze school als een van de eerste Noordlimburgse technische scholen met een computerklas.

Einde zelfstandig bestaan 
in de jaren 90 werd het onderwijs in Nederland hervormd. Hiermee hield de school op met het zelfstandig bestaan. De studierichtingen zijn sindsdien ondergebracht bij Gilde Opleidingen.

Tegenwoordig is in het pand aan de Van Nijvenheimstraat het Wildveldcollege gevestigd.

Zie ook 
 Gilde Opleidingen
 Wildveldcollege
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Venlo (gemeente)

Voormalige school in Venlo